

Film
 Fallen Angel (1945) - Amerikaanse film
 Fallen Angel (1981) - Amerikaanse film
 Fallen Angel (1991) - Amerikaanse film
 Fallen Angel (1997) - Amerikaanse film
 Fallen Angel (2003) - Amerikaanse film
 The Fallen Angel (2010) - Japanse film
 Fallen Angel (2010) - Amerikaanse film

Muziek

Albums
 Fallen angel (Uriah Heep) - album van Uriah Heep
 Fallen Angel (25 ta Life) -  EP van 25 ta Life
 Fallen Angel (Versailles Suicide) - EP van Versailles Suicide

Singles
 Fallen Angel (King Crimson)
 Fallen Angel (Poison)
 Fallen Angel (Rogue)
 Fallen Angel (Three Days Grace)
 Fallen Angel (Traci Lords)

Televisie
 Fallen Angel (Britse televisieserie)
 Fallen Angel (Singaporeese televisieserie)

Zie ook
 Gevallen engel